Batman: The Killing Joke steht für:

 Batman: The Killing Joke, Originaltitel von Batman: Lächeln, bitte!, Comic von Alan Moore und Brian Bolland (1988)
 Batman: The Killing Joke (Film), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Sam Liu (2016)